Peter Kappes ist der Name folgender Personen:

* Peter Kappes (Politiker) (1889–1960), deutscher Politiker (SPD) 
 Peter Kappes (Mediziner) (* 1963), deutscher Leichtathlet, Internist und Sportmediziner